Edward Foxe ou Edward Fox peut désigner :
 Edward W. Fox (1911-1996), un universitaire américain, auteur de L'autre France ;
 Edward Fox (1937-), un acteur britannique.

Voir aussi 
 Edward Foxe (1496-1538), un ecclésiastique anglais qui devint luthérien, coauteur des Dix articles